Бусирис — многозначный термин:

 Бусирис — персонаж древнегреческой мифологии.
 Бусирис — город в дельте Нила, в настоящее время — деревня Абусир Бана.
 Бусирис — город в Среднем Египте, в настоящее время — деревня Абусир эль-Мелек.

Примечания